Subject (filosofie)
 Onderwerp (taalkunde)
 Rechtssubject